Гулье́льмо Габе́тто (; 24 февраля 1916, Турин — 4 мая 1949, холм Суперга близ Турина) — итальянский футболист, нападающий. Выступал за клубы «Ювентус» и «Торино» и за сборную Италии. Шестикратный чемпион Италии, двукратный обладатель Кубка страны.

Один из трёх игроков, выигрывавших чемпионат Италии как в составе «Ювентуса», так и в составе его принципиального соперника «Торино», наряду с Альфредо Бодоира и Эудженио Стаччоне. Был быстрым и техническим игроком, обладал хорошим дриблингом, акробатическими навыками, точным и сильным ударом. Забил за карьеру более 230 голов. Погиб вместе с почти всей командой «Торино» в авиакатастрофе на холме Суперга близ Турина, когда самолёт, на котором команда возвращалась с товарищеской игры против «Бенфики» в Лиссабоне, столкнулся с землёй по причине плохой видимости.

Достижения 

 Шестикратный чемпион Италии: 1934/35 («Ювентус»), 1942/43, 1945/46, 1946/47, 1947/48, 1948/49 (все — «Торино»; последний титул — посмертно)
 Двукратный обладатель Кубка Италии: 1937/38 («Ювентус»), 1942/43 («Торино»)
 2-е место в чемпионате Италии: 1937/38 («Ювентус»), 1941/42, 1944 (оба — «Торино»)
 3-е место в чемпионате Италии: 1939/40 («Ювентус»)

Статистика выступлений

Ссылки 
 Профиль в Энциклопедии футбола 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Торино»
Погибшие в авиакатастрофах в Италии